Focke-Wulf Triebflügel або Triebflügeljäger (буквально означає «мисливець із тяговими крилами») — німецька концепція літака, розробленого в 1944 році, під час останньої фази Другої світової війни, як захист від постійно зростальних бомбардувань союзників по центральній Німеччині. Це був перехоплювач вертикального зльоту та посадки для локальної оборони важливих заводів або територій, які мали невеликі аеродроми або взагалі їх не мали.

Triebflügel тільки досяг випробувань в аеродинамічній трубі, коли союзні сили досягли виробничих потужностей. Жодного повного прототипу ніколи не було створено.

Дизайн 
Особливо незвичайним був дизайн. У нього не було крил, і вся підіймальна сила і тяга забезпечувалися роторно-пропелерним вузлом на 1/3 шляху вниз по борту корабля (приблизно посередині між кабіною пілотів і хвостовим оперенням). Коли б літак сидів на хвості у вертикальному положенні, ротори функціонували б так само як у вертольота. При горизонтальному польоті вони функціонували б більше як гігантський пропелер.

Три лопаті несного гвинта були встановлені на кільці, що підтримується підшипниками, що дозволяє вільно обертатися навколо фюзеляжу. На кінці кожного стояв прямоточний реактивний двигун. Щоб запустити ротори, використовували прості ракети. Зі збільшенням швидкості потік повітря був би достатнім для роботи ПВРД і ракети закінчувалися. Крок лопатей можна було змінювати залежно від швидкості та підіймальної сили. Не було жодного моменту реакції, який би викликав протилежне обертання фюзеляжу, оскільки лопаті ротора приводилися в рух на кінцях ПВРД. Паливо перевозилося в баках фюзеляжу і подавалося через центральне опорне кільце і вздовж роторів до форсунок.

Хрестоподібне оперення в задній частині фюзеляжу включало чотири хвостові площини, оснащені рухомими елеронами, які також функціонували як комбіновані рулі та рулі висоти. Хвостовий літак забезпечував пілоту можливість контролювати тенденцію обертання фюзеляжу в тому ж напрямку, що й ротор, спричинену тертям кільця ротора, а також контролювати політ по тангажу, крену та повороту.

Одне велике підресорене колесо в крайній частині фюзеляжу забезпечувало основну ходову частину. Чотири невеликі поворотні колеса на розсувних опорах були розміщені на кінці кожного оперення, щоб утримувати літак на землі та дозволяти йому рухатися. Основні та аутригерні колеса в польоті були закриті обтічними дверцятами-розкладачами.

Під час зльоту ротори будуть нахилені, щоб забезпечити підіймальну силу подібно до вертольота. Як тільки літак досягне достатньої висоти, пілот нахилить його в горизонтальний політ. Ротори продовжували обертатися в горизонтальному польоті, зберігаючи 220 обертів на хвилину на максимальній швидкості літака вперед.

Політ вперед вимагав невеликого нахилу носа догори, щоб забезпечити деяку підіймальну силу, а також головну тягу вперед. Отже, чотири гармати в носовій частині фюзеляжу були б трохи нахилені вниз стосовно центральної лінії фюзеляжу.

Щоб приземлитися, апарату довелося знизити швидкість і нахилити фюзеляж до вертикального положення. Тоді потужність можна було зменшити, і він опускався, доки шасі не впиралося в землю. Це був би складний і, ймовірно, небезпечний маневр, враховуючи, що на цьому етапі пілот сидів би обличчям догори, а земля була б за його головою. На відміну від деяких інших хвостових літаків, сидіння пілота було зафіксовано в напрямку польоту вперед. Обертовий ротор також закриває огляд ззаду.

Порівнянні конструкції літаків

Ця конструкція була унікальною серед літаків вертикального злету та приземлення  20-го століття та інших німецьких концептуальних катерів. Однак деякі ранні дослідження конструкції космічного корабля Rotary Rocket Roton у 1990-х роках продемонстрували ротор, що вільно обертається, з роторами, що приводяться в рух наконечниками, що забезпечують підйомну силу.

У 1950-х роках у США побудували прототип літака з заднім ходом (Lockheed XFV і Convair XFY Pogo), але вони були оснащені звичайними турбогвинтовими двигунами з протилежними гвинтами, встановленими на носі для протидії крутному моменту. Вони також використовували звичайні крила для підйому, хоча їхні хрестоподібні хвости з інтегрованим шасі були загалом порівнянні з Triebflügel.

Джерела 

 http://www.luft46.com/fw/fwtrieb.html Архівна копія від 27 грудня 2011 на Wayback Machine
 Focke-Wulf Thrust-Wing helicopter — development history, photos, technical data Архівнв копія від 19 жовтня 2011 на Wayback Machine

Літаки Focke-Wulf
Гвинтокрилі літальні апарати